Giffen ist der Familienname folgender Personen:

 Albert van Giffen (1884–1973), niederländischer Archäologe, Botaniker und Zoologe 
 Ernest C. Giffen (1888–1966), US-amerikanischer Soldat, Lehrer und Politiker
 Hubert van Giffen (1534–1604), deutscher Philologe und Jurist, siehe Obertus Giphanius
 Keith Giffen (* 1952), US-amerikanischer Comicautor und -zeichner
 Robert Giffen (1837–1910), britischer Statistiker und Ökonom
 Robert C. Giffen (1886–1962), US-amerikanischer Militär, Admiral der United States Navy

Siehe auch:
 Giffen-Gut
 Giffen-Paradoxon
 Giffin